Раме:
Французская фамилия ()
 Раме, Даниэль (Daniel Ramée; 1806—1887) — французский архитектор-реставратор и историк архитектуры; сын последующего.
 Раме, Жозеф-Жак (Joseph-Jacques Ramée; 1764—1842) — французский архитектор классицизма.
 Раме, Жюль Этьенн (1796—1852) — французский скульптор.
 Раме, Ульриш (род. 1972) — французский футболист.
 Раме, Франка (1929—2013) — итальянская актриса и драматург.

Топонимы
 Раме — местный совет в Северном округе Израиля.
 Раме — деревня в волости Ляэнеранна, Эстония.